El término Huascarán puede referirse a:
 El Huascarán, un pico nevado ubicado en la Cordillera Blanca, Región Ancash, Perú.
 El Parque Nacional Huascarán, localizado en la sierra de la Región Ancash, Perú.